Violetthuvad stare (Aplonis circumscripta) är en fågel i familjen starar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på Tanimbaröarna. Ofta betraktas den som en underart av metallstare (A. metallica).

Status 
IUCN kategoriserar den som nära hotad.

Referenser

Externa länkar 

Starar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Tanimbaröarna